Con el nombre de picolezna estriado se denomina a dos pequeñas aves de la familia Furnariidae que habitan en Centro y Sudamérica:
  
 Heliobletus contaminatus, llamado también comúnmente ticotico estriado, o ticotico de dorso estriado, es la única especie que integra el género monotípico: Heliobletus y vive en el este de Paraguay, de Brasil, y el nordeste de la Argentina;

 Xenops rutilans, también denominado picolezna grande, picolezna rayado y piquivuelto listado, es una especie que vive desde Costa Rica hasta el norte de la Argentina.